Il singolare del torneo di tennis Zucchetti Kos Tennis Cup 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Filippo Volandri che ha battuto in finale Óscar Hernández 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Potito Starace (primo turno)
 Máximo González (primo turno)
 Ivo Minář (secondo turno)
 Óscar Hernández (finale)

 Martín Vassallo Argüello (quarti di finale)
 Tejmuraz Gabašvili (quarti di finale)
 Daniel Gimeno Traver (semifinali)
 Alberto Martín (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Zucchetti Kos Tennis Cup 2008